Fuchtel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Fuchtel (* 1952), deutscher Politiker (CDU)

Fuchtel bezeichnet
 ein Degen mit breiter Klinge, siehe Degen
 im übertragenen Sinne Einfluss, vgl.  unter jemandes Fuchtel stehen